Chlupotki (ang. Popples) – amerykański serial animowany. Zawiera 42 odcinki.

Wersja polska 
W Polsce serial został wydany na  kasetach VHS w serii Bajkowy Kogel Mogel z angielskim dubbingiem i polskim lekotrem, którym był Maciej Gudowski.

 Dystrybucja: Demel
 Czytał: Maciej Gudowski

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1986